Sepp est un patronyme estonien pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1989), actrice estonienne
 (née en 1996), compétitrice estonienne de voile olympique
Antonio Sepp (1655-1733), prêtre jésuite autrichien
 (né en 1973), joueur néerlandais de football
 (née en 1972), sportive et femme politique estonienne
Jan Sepp (1778-1853), entomologiste néerlandais
Jan Christiaan Sepp (1739-1811), graveur et auteur néerlandais
 (1816-1909), historien et homme politique allemand
 (née en 1992), nageuse estonienne
Kurt Sepp (né en 1935), joueur et entraineur allemand de hockey sur glace
 (né en 1969), joueur d'échecs estonien
 (né en 1982), acteur et chanteur estonien
 (née en 1998), nageur estonien
 (né en 1946), professeur de musique estonien

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien